Das Eurotel Slovak Indoors 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Bratislava. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 16. bis 24. Oktober 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Bratislava